Le Maingre ist der Name folgender Personen:

 Geoffroi Le Maingre († 1370) Bischof von Laon, Pair de France